Lesya Orobets (), née le  à Kiev, est une femme politique ukrainienne.

Parcours politique 
Lesya Orobets a été l'assistante parlementaire de son père, , de mars à .
 Élue en  à la Verkhovna Rada, comme candidate indépendante apparentée à la liste du parti Notre Ukraine, soutien du président Viktor Iouchtchenko.
 En 2008, elle rejoint le parti Centre uni, qu'elle quittera le , le lendemain de la nomination du président du parti, Viktor Baloha, comme ministre dans le gouvernement de Mykola Azarov.
 En 2011, elle rejoint le Front pour le changement, dirigé par Arseni Iatseniouk, et y demeure jusqu'en , date à laquelle elle rejoint avec son parti l'Union panukrainienne « Patrie » de Ioulia Tymochenko.
 Elle est réélue députée en .

Vie privée 
Lesya Orobets est mariée à Oleksandr Omelchuk, banquier.

Références

Voir aussi

Liens externes 

Femme politique ukrainienne
Avocat ukrainien
Naissance en mai 1982
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Kiev